I giardini pubblici sono una categoria di giardini di proprietà pubblica, solitamente municipale.

Giardini pubblici di Cagliari
Giardini pubblici di Castel Goffredo
Giardini pubblici di Cesena
Giardini pubblici di Gorizia
Giardini pubblici di Reggio Emilia
Giardini pubblici di Sassari
Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano